peut désigner :
  de chars de combat (ou  de chars lourds)
  de chasseurs alpins (ou  alpin de chasseurs à pied)